Éder je křestní jméno, které nosí více lidí:

 Éder Aleixo de Assis (* 1957) – brazilský fotbalista
 Éder Álvarez Balanta (* 1993) – kolumbijský fotbalový obránce a reprezentant
 Éder Citadin Martins (* 1986) – brazilsko-italský fotbalový útočník a reprezentant Itálie

Další významy 
 Éderzito António Macedo Lopes (* 1987) – portugalský fotbalista a reprezentant původem z Guineje-Bissau má přezdívku Éder

Externí odkazy